Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 2006, facente parte dell'ATP Tour 2006, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 6-2 7-5.

Teste di serie

 Simon Aspelin /  Todd Perry (campioni)
 Assente

 José Acasuso /  Sebastián Prieto (secondo turno)
 Gastón Etlis /  Martín García (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2006
ATP Tour 2006